Petráš ist ein tschechischer und slowakischer Familienname, abgeleitet von Peter.

Personen 

 Antonín Petráš (* 1941), tschechischer Politiker und Pädagoge
 Gabriela Petrášová (* 1929), slowakische und tschechoslowakische Politikerin, Mitglied der Komunistická strana Československa (KSČ)
 Joseph von Petrasch (Josef Petráš) (1714–1772), tschechischer Schriftsteller und Philologe
 Ladislav Petráš (* 1946), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Ján Petráš (* 1986), slowakischer Fußballspieler
 Martin Petráš (* 1979), slowakischer Fußballspieler
 Michal Petráš (* 1996), slowakischer Volleyballspieler
 Miroslav Petráš (* 1948), tschechischer Geiger

Familienname